Me Too puede referirse a:

 Me Too, canción de la cantante Meghan Trainor;
 Me Too, Flower!, serie de televisión surcoreana;
#MeToo, movimiento feminista en contra del acoso sexual y las agresiones sexuales.